Андросов — російське прізвище.

Відомі носії 

 Андросов Василь Петрович (1803—1841) — російський економіст і статистик.
 Андросов Віктор Григорович (нар. 1938) — український естрадний співак (тенор), заслужений артист УРСР (1973).
 Андросов Михайло Васильович (1920—1962) — радянський партизан, комсомольський діяч Запоріжжя.
 Андросов Олександр Вікторович (нар. 1977) — український телеведучий, продюсер.
 Андросов Олексій Іванович — український військовий, полковник 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Андросов Андрій Анатолійович (нар. 1968) — радянський та український футболіст, нападник.